Live Inferno е концертен и видео албум на блек метъл групата Emperor. Съдържа два CD диска и DVD.

Състав 
 Исан – вокали, китара
 Самот – китара
 Трим – барабани

Съдържание

Диск 1 – Inferno Festival (CD) 
 Infinity Burning (medley)
 Cosmic Keys to My Creations & Times
 Thus Spake the Nightspirit
 An Elegy of Icaros
 Curse You All Men!
 Wrath of the Tyrant
 With Strength I Burn
 Towards the Pantheon
 The Majesty of the Nightsky
 The Loss and Curse of Reverence
 In the Wordless Chamber
 Inno a Satana
 I am the Black Wizards
 Ye Entrancemperium
 Opus a Satana

Диск 2 – Wacken Open Air (CD) 
 Infinity Burning (medley)
 Cosmic Keys to My Creations & Times
 Thus Spake the Nightspirit
 An Elegy of Icaros
 Curse You All Men!
 With Strength I Burn
 Towards the Pantheon
 The Majesty of the Nightsky
 The Loss and Curse of Reverence
 In the Wordless Chamber
 I Am the Black Wizards
 Inno a Satana

Диск 3 – Wacken Open Air 'A Night of Emperial Wrath' (DVD) 
 Infinity Burning (medley)
 Cosmic Keys to My Creations & Times
 Thus Spake the Nightspirit
 An Elegy of Icaros
 Curse You All Men!
 With Strength I Burn
 Towards the Pantheon
 The Majesty of the Nightsky
 The Loss and Curse of Reverence
 In the Wordless Chamber
 I Am the Black Wizards
 Inno a Satana
 Behind the Scenes
 Live Bootleg Videos

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 2009 година
Концертни албуми